Annibal, graphie classique d', est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Annibal est un prénom français désuet.

Annibel peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 italien : Annibale

Saint chrétien 
 Annibale Maria Di Francia (°1851 - †1927), fondateur des Congrégations religieuses des Rogationistes et des Filles du Divin Zèle ; fêté le 1er juin.

Personnalités portant ce prénom

Forme simple 
 Annibal de Coconas 
 Annibal Grimaldi de Bueil
 Annibal Camoux

Forme composée ou associée 
 François-Annibal d'Estrées 
 Jean-Baptiste Annibal Aubert du Bayet
 Charles Annibal Fabrot
 Auguste François Annibal de Farcy 
 Jacques Gabriel Annibal de Farcy 
 Louis Annibal de Saint-Michel d'Agoult

Arts et lettres 
 Annibal, tragédie de Marivaux. 
 Annibal, film italien sorti en 1959.
 Annibal, statue de François Girardon.
 Annibal et ses Éléphants, compagnie de théâtre de rue.

Autres 
 L'Annibal (1779), vaisseau de ligne français.
 La Cité Annibal, voie du  arrondissement de Paris, en France.

Références 

Prénom masculin